Heiligenfelde ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Heiligenfelde (Altmärkische Höhe). Ortsteil von Altmärkische Höhe, Sachsen-Anhalt
 Heiligenfelde (Syke), Ortsteil von Syke, Niedersachsen